The Young Ones steht für:

 The Young Ones (Album), Album von Cliff Richard und The Shadows (1961)
 The Young Ones (Film), Film (1961)
 The Young Ones (Lied), Lied von Cliff Richard und The Shadows (1962)
 The Young Ones (Fernsehserie), britische Fernsehserie (1982, 1984)

The Young One steht für:

 The Young One, Originaltitel von Das junge Mädchen, mexikanischer in englischer Sprache gedrehter Film von Luis Buñuel (1960)

Young Ones steht für:

 Young Ones (Film), Film von Jake Paltrow (2014)
 Young Ones FC, Fußballverein in Namibia